Э́ндрю Джон Чарльз Гри́рсон (, 1929—1990) — шотландский ботаник, специалист по систематике семейства Сложноцветные.

Биография 
Эндрю Джон Чарльз Грирсон родился в Эдинбурге 24 апреля 1929 года. Учился в Колледже для мальчиков Джорджа Уотсона, затем поступил в Эдинбургский университет. В 1951 году Грирсон окончил университет со степенью по ботанике, сразу после чего стал научным сотрудником Эдинбургского ботанического сада. До 1954 года самые молодые сотрудники ботанического сада Эндрю Грирсон и Иэн Чарльсон Хедж служили в британской армии.

После возвращения из армии Грирсон продолжил работу в Эдинбурге. Под влиянием Б. Л. Бертта и П. Х. Дейвиса он стал изучать флору семейства Сложноцветные. 

Грирсон был автором почти 900 страниц текста 5 тома монографии Flora of Turkey, посвящённого сложноцветным. Он не только переработал систематику нескольких важных родов семейства, но и установил границы многих мелких родов, окончательно определил терминологию, употребляемую при описании растений этого семейства.

Эндрю Джон Чарльз Грирсон скоропостижно скончался 11 сентября 1990 года.

Некоторые научные работы

Виды растений, названные в честь Э. Грирсона

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Шотландии
Ботаники XX века